Cumberland é o nome de diversos condados nos Estados Unidos ou no Canadá:

Estados Unidos 

Condado de Cumberland (Carolina do Norte)
Condado de Cumberland (Illinois)
Condado de Cumberland (Kentucky)
Condado de Cumberland (Maine)
Condado de Cumberland (Nova Jérsei)
Condado de Cumberland (Pensilvânia)
Condado de Cumberland (Tennessee)
Condado de Cumberland (Virgínia)

Canadá 

 Condado de Cumberland (Nova Escócia)

Desambiguações de topônimos